Szerbia
Mur, település Novi Pazar községben

Egyéb:
Mur, a Mura folyó német neve